

Anno 
 475 o 475 a.C.

Codici 
 475 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Torino, fino al 1913

Matematica 
 475 – numero